Ein Notbremssystem ist ein Bauelement oder Ausstattungsteil eines Fahrzeugs. Dabei wird nach Funktionsart unterschieden.

 Notbremse, eine für den schnellen Halt von Zügen oder Lokomotiven in Notfällen verbaute Bremse.
 Notbremsassistent, ein zur aktiven Sicherheit verbautes Fahrzeugelement.